Příjmení Doll nosí více významných osobností:

 Benedikt Doll (* 1990) – německý biatlonista
 Diana Doll (* 1976) – slovenská pornoherečka a modelka
 Dora Doll (1922–2015) – francouzská herečka
 Thomas Doll (* 1966) – německý fotbalista a trenér